Juan Valentín de Todos los Santos Urdangarín y de Borbón (29. září 1999, Barcelona) je španělský aristokrat a prvorozený syn infantky Cristiny de Borbón a Iñakiho Urdangarina, bývalých vévodů z Palmy de Mallorcy. Je sedmý v linii následnictví španělského trůnu, za kněžnou z Asturie, Leonor de Borbón, infantkou Sofií de Borbón, infantkou Elenou de Borbón, Felipem Juanem Froilánem de Marichalar, Victoriou Federicou de Marichalar a svou matkou, infantkou Cristinou de Borbón.

Tituly 
 29. září 1999 - současnost: Jeho Excelence Juan Valentín de Todos los Santos Urdangarin y de Borbón, grand ze Španělska.

Předkové

Odkazy

Reference

Související články 
 Linie následnictví španělského trůnu

Muži
Narození v roce 1999
Žijící lidé
Bourbon-Anjou
Narození v Barceloně